Hulbert pode se referir a:
Hulbert (Oklahoma)
34738 Hulbert

Desambiguação